Долгуша — деревня в Касторенском районе Курской области России. Входит в состав Семёновского сельсовета.

История 

 1780г. Обозначена на карте ПГМ Землянского уезда Воронежской губернии как д.Долгуша

 В документах об постройке церкви в соседнем селе Владимировка от 1792 года ,упоминается д.Гнилуша с населением в 425 душ.

География 
Деревня находится в восточной части Курской области, в лесостепной зоне, в пределах юго-западной части Среднерусской возвышенности, на расстоянии примерно 12 километров (по прямой) к востоку от посёлка городского типа Касторное, административного центра района. Абсолютная высота — 181 метр над уровнем моря.
Часовой пояс

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 46,8 %, женщины — соответственно 53,2 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 91 % из 128 чел.

Примечания 

Населённые пункты Касторенского района